Marko Božič (Koper, Jugoszlávia, 1984. február 7. –) szlovén labdarúgó-középpályás.

Források 
Marko Božič adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1984-ben született személyek
Szlovén labdarúgók
Az FC Treviso labdarúgói
A Rad labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Az FC Koper labdarúgói